Szwajcaria:
 Jaun – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Osoby:
 Rudolf Jaun – szwajcarski historyk

Inne:
 Jaun – przełęcz